

Personnes 

 Offa est roi de Mercie de 757 à 796.
 Offa est roi d'Essex jusqu'en 709.
 Offa est un roi légendaire des Angles, ancêtre des rois de Mercie.

Géographie 

 Offa est une commune de Côte d'Ivoire.
 Offa est un woreda d'Éthiopie.
 Offa est une ville, zone de gouvernement local du Nigeria.

Anthroponyme anglo-saxon